Роберт Александрович Корн (1948, Целиноградская область, Казахская ССР) — учился в музыкальном училище, в Кокчетавском и Омском пединститутах, а также в университете Мангейма. В 1986 г. защитил в Москве диссертацию по диалектологии немецкого языка. В ФРГ живёт с 1991 года.

Один из лидеров национального движения советских немцев, один из учредителей Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение» («Видергебурт»). Работал преподавателем в вузах Омска, позднее в газете «Фройндшафт» (Дойче Альгемайне Цайтунг) в Алма-Ате.

Автор целого ряда публикаций в научных и научно-популярных изданиях России и Германии, в том числе в журналах «Филологические науки», «Российский колокол», «Musik und Kirche», «Heimatpfleger», «Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik», а также в альманахах «Heimatliche Weiten» и «Heimatbuch». Автор книги «Unbekannte im Westen» (2004), «В России — немцы, в Германии — русские», «Связи роковые» (2008—2009), «Der Lohn fur die Treue» (2012), «Гений из приволжской степи» (2014).

Ссылки 
 Неофициальный сайт поволжских немцев
 ПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА. Штрихи к истории религии российских немцев. 
 «Гений из приволжской степи — новая книга Роберта Корна»: литературный обзор книги Р. Корна; литературная критика.